Albini kan syfta på

Personer
 Abramo Albini (född 1948), italiensk roddare
Alfred Albini, kroatisk arkitekt
Franco Albini, italiensk arkitekt och formgivare
Franz Joseph von Albini, tysk politiker och statsman
Johann Georg Albini, tysk diktare och teolog
Johann Georg Albini d.y., tysk diktare
Karl Dominik Albini, italiensk ordensman och missionär
Pierino Albini, italiensk cyklist
Rudolf Albini, tysk stuckatör
Steve Albini, amerikansk musiker

Se även
Albini (släkt)

Italienska efternamn